НБА в сезоне 1997/1998 — стал 52-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом третий сезон подряд стала команда «Чикаго Буллз». В финале «Буллз» победили в шести играх команду «Юта Джаз».

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Ссылки 
 1997-98 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1997/1998